Rotten Apple — второй студийный альбом американского рэпера Ллойда Бэнкса, выпущенный 10 октября 2006 года на лейблах G-Unit Records и Interscope Records. За первую неделю было продано 143 000 копий. Альбом дебютировал в Billboard 200 на третьем месте. Название альбома () — игра слов на неофициальном прозвище Нью-Йорка — «Большое Яблоко» ().

Продажи 
За вторую неделю было продано 49 000 копий, и альбом упал на 15 позицию чартов.
В третью неделю было продано 15 000 копий.
За четвёртую неделю было продано 19 000 копий и альбом оказался на 43 позиции чартов,
за пятую — 15 000 копий, а альбом упал на 71 позицию. После пяти недель продаж в США было продано примерно 250 000 копий альбома. На данный момент альбом имеет золотой статус.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Interscope Records
Альбомы Ллойда Бэнкса
Альбомы на английском языке
Хип-хоп-альбомы
Альбомы G-Unit Records
Альбомы, спродюсированные Эминемом